Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Zgliński – polski aktor teatralny, krytyk literatury, dramatopisarz i dziennikarz
 Grzegorz Zgliński – polski reżyser, scenarzysta, operator, producent i montażysta filmowy, kompozytor, gitarzysta